«Хоэнцоллернплац»
 название станций метро в:
 Берлине
 Мюнхене